Field Museum of Natural History, natuurhistorisch museum in Chicago (Illinois)
Florida Museum of Natural History, natuurhistorisch museum in Gainesville (Florida)